

Ахматово — село, община Садово, Пловдивська область

Ахматово — село, Алатирський район, Чувашія
 Ахматово — село, Атяшевський район, Мордовія